Elaine Bay steht für:

 Elaine Bay (Bucht), eine Bucht in Neuseeland
 Elaine Bay (Ort), einen Ort in Neuseeland